El término Cella puede designar:

Cella, que es la cámara interior de un templo en la arquitectura clásica.
Cella, municipio de la provincia de Teruel, España.